Babi Farah é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
Oquelatá quelateje

Brasileiros de ascendência libanesa
Cantores do Paraná